Eguavoen ist der Familienname folgender Personen:
 Augustine Eguavoen (* 1965), nigerianischer Fußballspieler und Manager
 Samuel Eguavoen (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler